Пётр Иванович Боков: Боков, Пётр Иванович (1835—1915) — российский политический деятель, врач.
 Боков, Пётр Иванович (1909—1986) — советский шахтёр. Герой Социалистического Труда.
 Боков, Пётр Иванович (род. 1941) — советский и российский строитель, менеджер.